Нифонтова — женская форма русской фамилии Нифонтов.

Известные носители 
 Нифонтова, Анастасия Николаевна (род. 1979) — российская мотогонщица
 Нифонтова, Лика Алексеевна (род. 1963) — актриса московского театра «Сатирикон», Народная артистка России (2005).
 Нифонтова, Любовь Андреевна (1913—1987) — финская балерина русского происхождения, киноактриса.
 Нифонтова, Руфина Дмитриевна (1931—1994) — актриса театра и кино, народная артистка СССР.